Караубас:

 Караубас — муниципалитет в Бразилии. входит в штат Параиба.
 Караубас — муниципалитет в Бразилии. входит в штат Риу-Гранди-ду-Норти.